17-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии 
 17-я пехотная дивизия (Третий рейх)
 17-я пехотная дивизия (Российская империя):
 Соединение, носившее наименование "17-я пехотная дивизия" с 1806 по 1820 год 
 Соединение, носившее наименование "17-я пехотная дивизия" с 1820 по 1833 год
 Соединение, носившее наименование "17-я пехотная дивизия" с 1833 по 1835 год 
 Соединение, носившее наименование "17-я пехотная дивизия" с 1835 по 1918 год
 17-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (СССР)
 17-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (СССР)
 17-я гвардейская стрелковая Духовщинско-Хинганская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 17-я гвардейская механизированная Енакиевско-Дунайская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 17-я гвардейская мотострелковая Енакиевско-Дунайская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 17-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения (Москворецкого района)

Кавалерийские дивизии 
 17-я гвардейская кавалерийская Мозырская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия

Танковые и моторизованные дивизии 
 17-я бронетанковая дивизия (США)
 17-я танковая дивизия (вермахт)
 17-я моторизованная дивизия СС «Гёц фон Берлихинген»
 17-я гвардейская танковая дивизия (СССР)

Артиллерийские дивизии 
 17-я артиллерийская Киевско-Житомирская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия прорыва